Ägget kan syfta på:

 Ägget (fåtölj) – en fåtölj designad 1958
 Ägget (skulptur) – en lekskulptur av konststen
 Ägget (pjäs) – en pjäs av Félicien Marceau
 Ägget – ett operahus i Peking i Kina, se National Centre for the Performing Arts

Se även 
 Ägg (olika betydelser)